Дмитрий Покотилов:
 Покотилов, Дмитрий Викторович (1842—1899) — инженер-строитель, автор сооружений в Новочеркасске, Одессе, Варшаве и ряда известных зданий в Санкт-Петербурге.
 Покотилов, Дмитрий Дмитриевич (1865—1908) — русский дипломат и предприниматель.